OCRB est un sigle qui signifie :
 office central pour la répression du banditisme, un service de la police judiciaire française.
 office central de répression du banditisme, une ancienne unité de l’armée centrafricaine.